Вэ́лори Ке́рри (, род. 12 февраля 1986) — американская актриса, наиболее известная по роли Шарлотты в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», Эммы Хилл в сериале «Последователи» и андроида Кэры из видеоигры «Detroit: Become Human».

Жизнь и карьера 
Кэрри родилась в округе Ориндж, Калифорния, США. Окончила среднюю школу Sonora High School в городе Ла-Хабра, Калифорния, в 2004 году. После окончания школы поступила в California State University Fullerton, где получила степень бакалавра театральных искусств. Она работала в таких театральных группах, как The Second City и Phantom Projects.

В 2005 году снялась в роли приглашённой звезды в сериале «Вероника Марс».

В 2010 году принимает участие в создании короткометражного анимационного фильма «Кара» студии Quantic Dream. Вэлори играет роль андроида, который научился чувствовать.

В 2012 году снялась в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», где воплотила роль вампирши-кочевника Шарлотты.
В этом же году снимается в клипе «After Midnight» группы Blink-182.

С 2013 по 2014 год играла одну из главных ролей в сериале канала Fox «Последователи».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Фуллертоне